Les Élections régionales de 1954 dans le land de Vienne () se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1954
Vienne (land)
Octobre 1954